Jassoy ist der Familienname von

 Heinrich Jassoy (1863–1939), deutscher Architekt des Historismus
 Louis Daniel Jassoy (1768–1831), deutscher  Rechtsanwalt, Schriftsteller und Abgeordneter